«I Get Along» — песня британской поп-группы Pet Shop Boys. В 2002 году она вышла синглом, который достиг восемнадцатого места в британском музыкальном чарте. «I Get Along» — единственная песня-сингл Pet Shop Boys, на которую не был сделан ни один ремикс (причина — отмена релиза 12" промосингла)

В клипе на песню, который снял ранее работавший с Pet Shop Boys над клипом «Being Boring» режиссёр Брюс Вебер, снялась на тот момент мало кому известная русская в будущем топ-модель Наталья Водянова.

Обложка 
На обложке сингла изображена диаграмма, которая отображает мысли обычных людей. На обложках CD-синглов и DVD-сингла разные надписи.

Диаграмма 1 (CD 1):

 Freedom is man’s greatest privilege.
 I’m sick of freedom.
 I tried to get off with someone I used to work with last night. Oh dear.
 Is take-away food my single greatest friend? It seems so.
 People are getting suspicious of all the time I spend in the park.

Диаграмма 2 (CD 2):

 Independence is freedom.
 I must stop abusing the internet. It can’t really spy on you. Can it?
 You’re never alone with a bottle of wine or two.
 I must call my Auntie Jean. It’s ages since I’ve spoken to her. I hope she’s still alive.
 I hate Thursdays.

Диаграмма 3 (DVD):

 Fiercely independent, me.
 I love internet chat rooms. They’re better than being in a real club or pub.
 The weekends seem so long.
 Other people look so happy.
 I like spending time on my own. I’m enjoying getting to know myself again. I’ve never felt so alone, ever.
 I saw a couple in the supermarket today. They were in love. I wonder if they met there? I could go there today. I am out of fish fingers.

Список композиций

CD (Parlophone) / CDRS 6581 (UK) 
1. «I Get Along» (Radio Edit)

2. «Searching For The Face Of Jesus»

3. «Between Two Islands»

4. «I Get Along» (Video)

CD (Parlophone) / CDR 6581 (UK) 
1. «I Get Along» (Radio Edit)

2. «A Red Letter Day» (live from Release Tour)

3. «Love Comes Quickly» (live from Release Tour)

CD (Parlophone) / DVDR 6581 (UK) 
1. «I Get Along / E-mail» (Video)

2. «Friendly Fire»

3. «Home And Dry» (Blank And Jones Vocal Mix)

Высшие позиции в чартах

Источники 
 Дискография Pet Shop Boys

Песни Pet Shop Boys
Песни, написанные Нилом Теннантом
Песни, написанные Крисом Лоу